Burbach (Bas-Rhin) település Franciaországban
 Burbach (Eifel) település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Burbach (Siegerland) település Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban